Brand může být:

 Brand – jeden z princů ve fiktivním světě Amber
 Brand (drama) – dramatická báseň norského dramatika Henrika Ibsena z roku 1866
 Obchodní značka – obchodní značka, která má vlastní identitu a je schopna být prezentována i bez výrobku, je označována slovem brand

příjmení
 Bohumil Brand-Kopal (1890–1968) – český šlechtic a důstojník rakouské císařské armády
 Esther Brandová (1922–2015) – jihoafrická atletka
 Hennig Brand (1630–1692/1710) – neúspěšný německý kupec a amatérský alchymista
 Karel Brand (1856–?) – český šlechtic, podnikatel a politik
 Ludvík Brand (1818–1890) – český šlechtic a důstojník rakouské císařské armády
 Max Brand – rozcestník
 Quintin Brand (1893–1968) – důstojník britské armády a později Royal Air Force jihoafrického původu
 Russell Brand (* 1975) – britský komediální herec a aktivista
 Vance Brand (* 1931) – americký letecký inženýr, zkušební pilot a hlavně kosmonaut z projektu Apollo
 Viktor Brand-Kopal (1886–1959) – český šlechtic, doktor práv a důstojník rakouské císařské armády
 Viktorína Brand (1835–?) – česká šlechtična

Související články 
 Branding
 Brandy
 Brandt
 Brant
 Brent

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení